Zuidsingel (Amersfoort), gracht in Amersfoort
 Zuidsingel (Leiden), gracht in Leiden
 Zuidsingel (Venlo), straat in Venlo